Cologno al Serio – comune italiano in provincia di Bergamo.
Cologno Monzese – comune italiano nella città metropolitana di Milano.
Cologno – frazione del comune di Casalmaiocco (LO).